Le championnat de France amateur de football 1956-1957 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par l'équipe de l'US Maubeuge qui bat en finale le SO Cholet.

Groupe Nord 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Sud Est 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Sud Ouest 

|}

Le Limoges FC est autorisé à utiliser des joueurs dans une équipe professionnelle à la fin de la saison, et comme le prévoit le règlement, son équipe première rétrograde en Division d'Honneur de sa Ligue.

Phase finale

|}

Notes et références 

1957
Football amateur 1956-1957
Football amateur 1956-1957
Football en France en 1956
Football en France en 1957